Виктор Иванович Гращенко () — советский футболист, полузащитник, нападающий.

Начинал играть в 1958 году в команде «Балтика» Калининград. В 1959—1960 годах выступал за команды КФК «Управление экспедиционного лова» Калининград и «Торпедо» Минск. В 1961 году провёл два матча в чемипонате СССР за «Беларусь» Минск. В 1962 — начале 1964 года играл за «Балтику», в июле 1964 провёл два матча в чемпионате за «Волгу» Горький. В дальнейшем выступал за «Балтику» (1965—1966), «Сатурн» Рыбинск (1967), «Волгу» Ульяновск (1967), «Металлург» Череповец (1968), «Зенит» Ижевск (1968), «Химик» Березники (1970), «Алатау» Джамбул (1971).

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Волга» Горький
Игроки ФК «Рыбинск»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Булат» Череповец
Игроки ФК «Ижевск»
Игроки ФК «Березники»
Игроки ФК «Тараз»